Fjärilsfisk kan syfta på:

 Fjärilsfiskar – en familj, Chaetodontidae, av saltvattenlevande tropiska fiskar
 Fjärilsfisk –  enda arten av en sötvattensfisk i familjen Pantodontidae med spretiga fenor, se Pantodon buchholzi

Akvariefiskar